Фе́нсон () — фамилия британского происхождения.

Известные носители:
 Фенсон, Алекс (род. 1994) — американский кёрлингист.
 Фенсон, Боб (Роберт) — американский кёрлингист и тренер.
 Фенсон, Пит (род. 1968) — американский кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 2006.
 Фенсон, Эрик (род. 1971) — американский кёрлингист.